См. также: Кузебаево

Порым () — татарская
деревня в Граховском районе Удмуртии, входит в состав Порымозаречного сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 4 км к югу от районного центра — села Грахово, на реке Кузебайка. На речке устроен пруд, крупнейший в районе.

История 

Основана старокрещеными татарами из села Старое Гришкино Елабужского уезда (ныне село в Менделеевском районе Татарстана)

По итогам десятой ревизии в 1859 году в 18 дворах казённой деревни Порым при ключе Порым проживало 237 жителей.

До 1921 года деревня входила в состав Граховской волости Елабужского уезда Вятской губернии, в 1921 году образована Вотская АО и деревня вместе с Граховской волостью отошла в состав Можгинского уезда. С 1924 по 1963 годы деревня Порым входила в состав Архангельского сельсовета. В 1963 году Архангельский сельсовет был упразднён и деревня вошла в состав Граховского сельсовета. В 1989 году был образован Порымский сельсовет с административным центром в деревне Порым. В 2004 году в результате реформы местного самоуправления, Порымский и Зареченский сельсоветы были ликвидированы и из их состава образовано Порымозаречное сельское поселение с административным центром в селе Грахово.

В 1978 году деревни Порым и Кузебаево были объединены в одну деревню Порым.

Экономика 
В деревне размещается филиал ОАО «Агрохим-Прибой» , предприятие специализируещееся на заготовке кормов и мясо-молочном скотоводстве.

Объекты социальной сферы 
 МОУ «Порымская основная школа»
 МДОУ Порымский детский сад
 Порымский сельский дом культуры
 Порымский фельдшерско-акушерский пункт
 Порымский филиал центральной библиотечной системы

Улицы 
 1-я улица
 Восточный перереулок
 Западная улица
 Кузебаевская улица
 Лесная улица
 Лесной переулок
 Улица Мира
 Нагорная улица
 Садовый переулок
 Улица Труда
 Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Граховского района